Tomkins ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Tomkins (1939–2020), britischer Szenenbildner und Artdirector
 Benjamin Tomkins (* 1965), deutscher Comedian, Puppenspieler und Bauchredner
 Calvin Tomkins (* 1925), US-amerikanischer Autor und Kunstkritiker
 Edward Tomkins (1915–2007), britischer Diplomat
 Gordon Tomkins (1926–1975), US-amerikanischer Biochemiker

 Leslie Tomkins (* 1948), britischer Szenenbildner und Artdirector
 Sam Tomkins (* 1989), englischer Rugby-League-Spieler
 Silvan Tomkins (1911–1991), US-amerikanischer Philosoph und Psychologe, Entwickler der Affekttheorie
 Thomas Tomkins (1572–1656), walisischer Komponist
 Trevor Tomkins (1941–2022), britischer Jazzschlagzeuger

sowie der Name eines Unternehmens:
 Tomkins (Unternehmen), britisches Industrieunternehmen

Siehe auch: Thomkins, Tompkins